São João da Lagoa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João da Lagoa (ort), Minas Gerais, 
 São João da Lagoa (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar